Kabinett Modi steht für folgende Regierungen Indiens:

 Kabinett Modi I (2014–2019)
 Kabinett Modi II (2019–)